Томо Видов ( 1911 — 1971) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

            

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Фросина || Крсте (као Тома Видев)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1911.
Умрли 1971.
Македонски глумци
Југословенски глумци